Зверь — представитель подкласcа млекопитающих, объединяющего всех современных живородящих млекопитающих, которые рожают детёнышей без откладывания яиц (включая как плацентарных, так и сумчатых). Также может означать:

Массовое искусство 
 «Зверь» — альбом 2006 группы «Театр Теней».
 «Зверь» — несколько фильмов разных стран и лет.
 «Зверь» — американский телесериал 2009 года.
 Зверь — персонаж комиксов.

Люди 
 Рома Зверь (род. 1977; наст. имя Роман Витальевич Билык) — российский музыкант, лидер и вокалист группы «Звери».
 Зверь — одно из прозвищ бразильского футболиста Эдмундо (род. 1971).

Прочее 
 «Зверь» — служебный автомобиль Президента США.
 Компьютер «Зверь»

См. также 
 Звери (значения)
 Животное (значения)
 
 …По прозвищу «Зверь»